Guram Adžoev (1961) – ex calciatore russo
Guram Adžoev (1995) – calciatore russo